Dinijar Biljaletdinov – calciatore russo
 Rinat Biljaletdinov – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico
 Zinėtula Biljaletdinov – ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio russo